Grad u Danskoj:
 Greve Strand, grad u regiji Zeland

Općina u Danskoj:
 Greve (općina), općina u regiji Zeland